Lunghi ist der Familienname folgender Personen:

 Cherie Lunghi (* 1952), britische Film- und Theaterschauspielerin
 Denis Lunghi (* 1976), italienischer Radfahrer
 Emilio Lunghi (1887–1925), italienischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 Enrico Lunghi (* 1962), luxemburgischer Kunsthistoriker 

Siehe auch:
 Lungi